One More Time (film), een film met Sammy Davis jr. en Peter Lawford
One More Time (band), een Zweedse band
One More Time (nummer), een muzieknummer van Daft Punk
One More Time (single van HammerFall)